Ку́бок Руму́нії з футбо́лу — другий за значимістю після чемпіонату футбольний турнір у Румунії, у якому визначається володар національного кубка. Проходить за системою плей-оф. Заснований у 1933 році.

Переможці

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок Румунії на сайті Румунської футбольної федерації